Смоленка — название топонимов. Может относиться к следующим объектам:

Белоруссия 
 Смоленка — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Смоленка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Смоленка — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Смоленка — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.
 Смоленка — деревня в Островском районе Псковской области.
 Смоленка — село в Перелюбском районе Саратовской области.
 Смоленка — деревня в Абатском районе Тюменской области.
 Смоленка — река в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Смоленка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Смоленская
 Смоленский
 Смоленское
Сырт-Смоленка